NIL eller Nil kan referere til flere ting:

 NIL er et ord ofte brugt som intet (Nothing In Line) eller tallet nul. Se også null.
 Nilen - flod i Sudan og Ægypten
 Hvide Nil – En flod, der sammen med Blå Nil, danner floden Nilen.
 Blå Nil – En flod, der sammen med Hvide Nil, danner floden Nilen.
 Nil (amerikansk band) – et amerikansk rock band.
 Nil (japansk band) – en japansk rock trio.
 Nil (cigaret) – et cigaret-mærke produceret af Gallaher Group.

Det kan også være en forkortelse for:

 NIL – Network Interface Language (RFC-33).